Ana Češka (1204.–1265.), šleska vojvotkinja, iz dinastije Přemyslovića
 Ana Češka (1290.–1313.), češka kraljica, iz dinastije Přemyslovića
 Ana Češka (Austrija), (1319./23. – 1338./40.), kćer češkog kralja Ivana Luksemburgovca, brakom s Otokarom Veselim vojvotkinja Austrije, Štajerske i Kranjske
 Ana Češka (1366.-1394.), iz dinastije Luksemburgovaca, supruga engleskog kralja Rikarda II., engleska kraljica.